Scytinostroma är ett släkte av svampar. Scytinostroma ingår i familjen Lachnocladiaceae, ordningen Russulales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Scytinostroma